

Населені пункти та їхні частини
 Тшцинець — село в гміні Біле Блота Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшцинець — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Тшцинець — село в гміні Ходель Опольського повіту Люблінського воєводства
 Тшцинець — село в гміні Любартів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Тшцинець — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Тшцинець — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Тшцинець — село в гміні Радзанув Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцинець — село в гміні Скужець Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Тшцинець — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Тшцинець — село в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Тшцинець — село в гміні Крочице Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Тшцинець — село в гміні Нагловіце Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Тшцинець — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Тшцинець — частина міста Богатиня в Зґожелецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Тшцинець — частина села Седльце в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Тшцинець — колонія в гміні Сульмежице Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Тшцинець — осада в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тшцинець — осада в гміні Вежбінек Конінського повіту Великопольського воєводства
 Тшцинець — осада в гміні Новоґрудек-Поморський Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Тшинець
 Тржинець

Примітки